Malatrasi ist der Familienname folgender Personen:

 Rina Malatrasi (geb. 1922), italienische Opernsängerin (Sopran)
 Saul Malatrasi (geb. 1938), italienischer Fußballspieler und -trainer